Kujnik je lahko:
 Kujnik, Oriovac (Hrvaška)
 Kujnik, Brestovac (Hrvaška)